

Cinema e televisione 
Twelfth Night – cortometraggio del 1910 diretto da Eugene Mullin e Charles Kent
Twelfth Night – cortometraggio del 1933 diretto da Orson Welles
Twelfth Night – film per la televisione del 1980 diretto da John Gorrie
Twelfth Night – film del 1986 diretto da Neil Armfield
La 12ª notte (Twelfth Night) – film del 1996 diretto da Trevor Nunn
Twelfth Night – film del 2011 diretto da Barry Avrich
Twelfth Night – film del 2013 diretto da Tim Carroll

Letteratura 
La dodicesima notte (Twelfth Night) – commedia di William Shakespeare

Musica 
Twelfth Night – gruppo musicale neoprogressive britannico

Pagine correlate 
La dodicesima notte (disambigua)